Алексе́й Корни́лов:
 Корнилов, Алексей Александрович (1830—1893) — вице-адмирал, участник Крымской войны, старший брат А. А. Корнилова.
 Корнилов, Алексей Михайлович (1760—1848) — капитан-командор русского флота, губернатор Иркутска (1805—1806), Тобольска (1806—1807), сенатор.